Stornäset kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stornäset (Sund, Åland), 
 Stornäset, Pargas, 
 Stornäset, Kimitoön, 

Robotskapade Finlandförgreningar